James Morrison (1760-1807), marin qui participa à la mutinerie de la Bounty en 1789,
 Steele MacKaye dit James Morrison (1842-1894), personnalité américaine du théâtre,
 James Morrison (1888-1974), acteur américain de l'époque du cinéma muet
 James Morrison (né en 1954), acteur américain au cinéma et à la télévision,
 James Morrison (né en 1962), trompettiste et compositeur australien,
 James Morrison, évêque catholique du diocèse d'Antigonish en Nouvelle-Écosse (Canada),
 Jim Morrison de son vrai nom James Douglas Morrison (1943-1971), chanteur du groupe The Doors,
 James Morrison (né en 1986), footballeur britannique du Middlesbrough FC,
 James Morrison, défenseur des Maple Leafs de Toronto,
 James J. Dillon (1942-), ex-lutteur professionnel et gérant,
 Jim Morrison, ancien joueur de la ligue majeure de baseball,
 James Morrison (né en 1984), chanteur anglais.